Banya menuda, especialment la que comença a eixir
 Protuberància d'una branca tallada o trencada que resta amarrada al tronc